De Grand Prix-wegrace van Tsjechië 2004 was de tiende race van het wereldkampioenschap wegrace-seizoen 2004. De race werd verreden op 22 augustus 2004 op het Automotodrom Brno nabij Brno, Tsjechië.

Uitslag

MotoGP

250 cc

125 cc

Tussenstand na wedstrijd

MotoGP

250 cc

125 cc

2004
Tsjechië